Gordius tenuis är en djurart som tillhör fylumet tagelmaskar, och som beskrevs av Weyenbergh 1880. Gordius tenuis ingår i släktet Gordius, och familjen Gordiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Tagelmaskar
tenuis